Heukamp ist der Familienname folgender Personen:

 Eckardt Heukamp, deutscher Landwirt, siehe Besetzung und Räumung von Lützerath 
 Hermann Heukamp (1886–1966), deutscher Politiker
 Werner Heukamp (1929–2020), deutscher katholischer Pfarrer, Heimatforscher und Autor